Jméno a příjmení Josef Schindler má více nositelů:

 Josef Schindler (balneolog) (1814–1890) – český balneolog, zakladatel lázní v Potočné a nástupce Vinzenze Priessnitze v Gräfenberku
 Josef Schindler (církevní historik) (1835–1911) – český teolog a církevní historik, v 80. letech 19. století rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity, zemský poslanec
 Josef Schindler (lékař) – český lékař, v 19. století působil v Dětské nemocnici císaře Františka Josefa
 Josef Schindler (poslanec Moravského zemského sněmu) (???–1910) – český podnikatel a politik z Černotína, zemský poslanec